Hemijska skraćenica 1,3-DCP se može odnositi na:

 1,3-Dihloropropan-2-ol
 1,3-Dihloropropan
 1,3-Dihloropropen